Straight Ahead – amerykański zespół muzyczny
 Straight Ahead – album Abbey Lincoln z 1961
 Straight Ahead – album Amy Grant z 1984
 Straight Ahead – album Grega Sage’a z 1985
 Straight Ahead – album Pennywise z 1999
 Straight Ahead – piosenka Jimiego Hendriksa